

Sigle 
 Avanti era comune
 Accordi europei di cambio
 Atomic Energy Commission  – commissione per l'energia atomica degli Stati Uniti
 Controllo automatico dell'esposizione – Automatic exposure control, dispositivo per il controllo dell'esposizione dei raggi X in radiologia
 Associated Equipment Company – azienda britannica costruttrice di autobus e autocarri
 Architecture, Engineering & Construction – architettura, ingegneria e costruzioni

Codici 
 aec – codice ISO 639-3 della lingua araba saudita

Altro 
 AEC Matador  – trattore d'artiglieria britannico
 AEC Armoured Command Vehicle  – autoblindo britannico